Богонос — топоним.

 Богонос — река в Томской области России.
 Богонос — река в Румынии.
 Богонос — село в Румынии на реке Богонос, жудец Яссы.

См. также 
 Богоносово